Mark Van Guilder (né le  à Roseville, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2008-2009. Il évolue avec les Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Storm de Tri-City || USHL ||59 ||11 ||8 ||19 ||23 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || Storm de Tri-City || USHL ||60 ||17 ||22 ||39 ||23 ||11 ||3 ||2 ||5 ||18
|-
|2004-2005 || Fighting Irish de Notre Dame || CCHA ||38 ||3 ||5 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Fighting Irish de Notre Dame || CCHA ||36 ||8 ||18 ||26 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Fighting Irish de Notre Dame || CCHA ||42 ||18 ||16 ||34 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Fighting Irish de Notre Dame || CCHA ||47 ||13 ||17 ||30 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Bulldogs de Hamilton || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||65 ||26 ||44 ||70 ||18 ||15 ||3 ||4 ||7 ||8
|-
|2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH ||28 ||0 ||7 ||7 ||8 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||15 ||6 ||5 ||11 ||21 ||14 ||5 ||10 ||15 ||2
|-
|2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH ||62 ||10 ||7 ||17 ||10 ||13 ||3 ||3 ||6 ||2 
|-
|2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH ||70 ||12 ||15 ||27 ||14 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH ||73 ||14 ||18 ||32 ||9 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2013-2014 || Admirals de Milwaukee || LAH ||69 ||14 ||15 ||29 ||28 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2013-2014 || Predators de Nashville || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Admirals de Milwaukee || LAH || 76 || 11 || 15 || 26 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || AS Renon || Série A || 42 || 18 || 39 || 57 || 32 || 14 || 12 || 11 || 23 || 10
|-
|2016-2017 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 45 || 24 || 41 || 65 || 32 || 14 || 10 || 18 || 28 || 10
|-
|2017-2018 || Hockey Club Viège || LNB ||45 ||19 ||22 ||41 ||20 ||6 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
|2018-2019 || Hockey Club Viège || LNB ||44 ||18 ||38 ||56 ||26 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2019-2020 || Hockey Club Viège || LNB ||41 ||31 ||20 ||51 ||22 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2020-2021 || Hockey Club Viège || LNB || 33 || 15 ||21 ||36 ||32 || 6||1 ||4 ||5 ||2

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Naissance dans le comté de Ramsey (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de l'AS Renon
Joueur du HC Viège